Епископ Арсений (в миру Антоний Ильич Иващенко; январь 1831, село Шамовка, Александрийский уезд, Херсонская губерния — 18 февраля 1903, Новгород) — христианский писатель, агиограф, историк, византинист, епископ Русской православной Церкви, епископ Кирилловский, викарий Новгородской епархии.

Биография 
Антоний Иващенко родился в семье православного священника в январе 1831 года в селе Шамовка Александрийского уезда Херсонской губернии Российской империи.

Сначала с 1843 года учился в Херсонской духовной семинарии, затем в 1849 году поступил в Киевскую духовную академию (КДА).

5 июля 1853 года Антоний Иващенко был пострижен в монахи с именем Арсений.

21 июля 1853 года Арсений был рукоположён во иеродиакона, а 16 августа — во иеромонаха. 7 октября назначен инспектором Одесского духовного училища.

14 июня 1854 года перемещён на должность преподавателя в Волынскую духовную семинарию.

24 марта 1859 года перемещён преподавателем в Воронежскую духовную семинарию. В 1863 году назначен инспектором той же семинарии с возведением в сан игумена.

В 1868 году определён ректором Полоцкой духовной семинарии с возведением в сан архимандрита.

В 1872 году был назначен членом Комитета духовной цензуры в столице Российской империи городе Санкт-Петербурге.

В 1886 году назначен настоятелем московского ставропигиального Заиконоспасского монастыря. Это назначение было успешно использовано им для изучения греческих рукописей московской Синодальной библиотеки.

С 2 декабря 1889 года — член Московской синодальной конторы.

30 мая 1893 года в Исаакиевском соборе города Санкт-Петербурга архимандрит Арсений был хиротонисан во епископа Каширского, викария Тульской епархии.

С 18 декабря 1893 года назначен епископом Кирилловским, викарием Новгородской епархии.

Литературные труды отца Арсения весьма многочисленны и главным образом посвящены истории православной церкви на Ближнем Востоке и на берегах Средиземного моря. Многие из них печатались в русскоязычных духовных журналах, «Журнале министерства народного просвещения» и «Киевской старине».

В 1869—1871 году были напечатаны два издания под заглавием «Летопись церковных событий», которое представляло собой погодное обозрение всех выдающихся событий церковной истории, начиная от Рождества Христова до 1879 года (во втором издании). Для составления её автор пользовался материалами не только печатными, но и рукописными, хранящимися в архиве Святейшего синода.

Епископ Арсений являлся также почётным членом Казанской духовной академии (1897).

О его многоучёности встречается следующий красноречивый отзыв в печати: «… Он сделал по истории Церкви столько, что его трудов достаточно было бы для учёной репутации двадцати епископам…».

Скончался 18 февраля 1903 года в Новгороде.

Библиография 
 «Назаретская обитель в Нежине» // Черниговские губернские ведомости. 1858. № 48-50;
 «Чёрный лес и его окрестности» // Новороссийский календарь, 1859. Од., 1958. С. 421—430;
 «Судьба православной греко-италийской Церкви» // Русская беседа. 1859. Кн. 6. С. 53-94;
 «Волшебные дела 1760-х гг.» // Воронежские губернские ведомости. 1860. № 19. С. 211—214;
 «Заметки о некоторых местностях Воронежской губернии». // там же. № 22. С. 245—248;
 «Акт, относящийся к истории Донецкого Предтечева монастыря» // Воронежские епархиальные ведомости . 1860. № 24. С. 265—271;
 «Школа… в слободе Лизинавке Острожского уезда» // Там же. № 39. С. 422—424;
 «Ерминингельд, царевич Готский» // Тамбовские епархиальные ведомости. Приб. 1862. № 4. С. 158—164;
 «Греческая церковь на острове Корфу» // Черниговские епархиальные известия Приб. 1862. 15 янв. С. 65-76;
 «Катихизис и катехеты в древней Церкви» // Там же. 15 дек. С. 807—816;
 «Состояние Греческой церкви на Ионических островах под владычеством венециан» // ДВ. 1863. Т. 4. С. 271—300;
 «Состояние Православной Церкви в Далмации» // Там же. С. 482—496;
 «Церковное состояние земель боснийских и герцеговинских XIII—XV столетиях: (Отрывок из лекции по церковной истории славянских народов)» // Там же. Т. 6. С. 319—330;
 «Православная Сербская церковь в Венгрии, Славонии и Кроации (XV—XVIII ст.)» // Там же. С. 331—355 (отд. изд.: Х., 1863);
 «Дивногорский Успенский монастырь Воронежской епархии» // Памятная книга Воронежской губернии на 1863—1864 г. Воронеж, 1864. С. 3-22;
 «Очерки церковной истории греческой общины в Венеции» // ДВ. 1864. Т. 7. С. 164—188;
 «Охридский Патриархат» // Там же. Т. 8. С. 493—530;
 «Некоторые черты приёмов и метода обучения в странах греческих начала XVIII столетия» // Там же. 1865. Т. 10. С. 364—434;
 «Состояние Православной Церкви [у русских] в Венгрии в XIV—XVIII ст.» // Там же. Т. 11. С. 165—176;
 «Состояние церковных дел у православных жителей Далмации и Устья-Которского в кон. XVIII и начале XIX ст.» // Там же. Т. 12. С. 72-93;
 «Греки-униаты острова Кипра в XIII—XIV ст.» // Там же. 1866. Т. 13. С. 477—503;
 «Евстафий, митрополит Солунский, XII в.» // Там же. Т. 14. С. 475—501; Т. 15. С. 275—307;
 «Состояние христианского населения Сицилии под властью мусульман с половины IX до половины XI ст., или, точнее, с 827 до 1091 г.» // Там же. 1867. Т. 16. С. 536—556;
 «Об отношениях Церквей латинской и греческой в период крестовых походов» // ЖМНП. 1867. Т. 133. Отд. 2. С. 499—534;
 «Литургия Преждеосвященных Даров» // Воронежские епархиальные ведомости. 1867. № 7. С. 206—215;
 «Сведения о христианстве в Крыму до присоединения того края к России» // Там же. Приблизительно 1868. № 5. С. 128—137;
 «Судьбы христианства в Южной Аравии от времён апостольских до утверждения магометанства» // ПО. 1868. Т. 25. С. 308—326;
 «Святой Максим, Патриарх Константинопольский (1480—1487)» // Там же. С. 394—409;
 «Архиепископы и Патриархи сербские с нач. XIII до 2-й пол. XVIII ст.» // Там же. Т. 26. С. 487—506;
 «Русские в Венгрии» // ЖМНП. 1868. Июнь. С. 699—716;
 «Летопись церковных событий и гражданских, поясняющих церковные от Рождества Христова [до 1868, 1898 г.]». СПб., 1869—1870. 2 т.; 19005;
 «Христианство в Северной, или Петрейской, Аравии» // ПО. 1870. № 7. С. 46-70;
 «Церковный и политический быт сербов и валахов в австрийских землях с IX в. до настоящего времени» // ЖМНП. 1870. Окт. С. 159—251;
 «История православной греческой Церкви на острове Сицилии» // ПО. 1871. Кн. 6. С. 794—818;
 «Очерк жизни Феолепта, митр. Филадельфийского († ок. 1325)» // Странник. 1872. № 8. Отд. 1. С. 73-89;
 «Еп. Симеон Концаревич († ок. 1769)» // Там же. 1872. № 10. Отд. 1. С. 3-16;
 «Михаил Акоминат Хонский, митр. Афинский (XII в.)» // ПО. 1872. № 11. С. 702—738;
 «Митрополия о. Родоса в эпоху владычества ордена св. Иоанна Иерусалимского» // Там же. № 12. С. 645—664;
 «Готская епархия в Крыму» // ЖМНП. 1873. Янв. С. 60-86;
 «Состояние Церкви в Африке в эпоху владычества вандалов» // ХЧ. 1873. Ч. 1. С. 191—239;
 «Жизнь и деятельность Каллиста, патриарха Константинопольского» // ПО. 1873. Т. 2. № 6. С. 917—944;
 «Климент Аврелий Пруденций, христианский поэт IV века» // Там же. 1873. Т. 2. № 12. С. 933—960;
 «История Северо-Африканской Церкви с 534 года до конца её существования» // ХЧ. 1873. Ч. 3. С. 461—531;
 «По поводу вопроса об Афонском монастыре святого Пантелеймона». СПб., 1876;
 «Греческая Церковь на о. Крите в период венецианского владычества» (1204—1669) // ПО. 1876. № 8. С. 669—722;
 «Древнейшие исповедники христианства в Испании» // Странник. 1876. № 10. Отд. 1. С. 31-41;
 «О жизни и сочинениях иером. Иосифа Вриенния, греческого проповедника в кон. XIV и 1-й четв. XV ст.» // ПО. 1879. Т. 2. № 5/6. С. 85-138, 403—450 (отд. отт. М., 1879);
 «Несколько страниц из истории христианства в Персии» // ХЧ. 1881. Ч. 1. № 5/6. С. 596—666;
 «Николай Мефонский, епископ XII в., и его сочинения» // Там же. 1882. Ч. 2. С. 161—175; 1883. Янв./февр. С. 11-26; Март/апр. С. 308—357;
 «Макарий, Магнезийский епископ в конце IV и начале V вв., и его сочинения» // Там же. 1883. Ч. 1. Май/июнь. С. 597—632;
 «Попытка основания православной архиерейской кафедры в городе Немирове в XVIII столетии.» // Киевская старина. 1883. № 4. С. 883—893;
 «Софроний Доброшевич, архимандрит Новой Сербии» // Там же. 1884. № 10. С. 276—304;
 «Описание одного рукописного сборника, принадлежавшего некогда библиотеке Синайского монастыря» // ХЧ. 1884. Т. 2. № 7/8. С. 181—229 (отд. отт. СПб., 1884);
 «Феофан Керамевс, архиепископ Тавроминский Х в. и проповедник» // Странник. 1884. № 5. С. 3-23; № 6. С. 161—181; № 7. С. 453—473;
 «Из Царьграда во святый град Иерусалим» (в 1893 г.) // ДЧ. 1894. Май/июнь. С. 264—295; Авг. С. 623—636 (отд. отт.: Москва, 1894 год).

Переводы 
 Климент Александрийский, свт. Строматы. Кн. 1 // Воронежские ЕВ. Приб. 1866—1868;
 Климент Александрийский, Увещательное слово к язычникам // Там же. 1868. № 9-13;
 Михаил Пселл. Похвальное слово св. Симеону Метафрасту // Там же. Приб. 1869. № 5. С. 100—111;
 Марк Евгеник, архиеп. Эфесский. Ответ царю Иоанну Палеологу на его недоумения касательно нравственной немощи человека // Странник. 1872. № 7. Отд. 1. С. 32-50;
 Геннадий (Георгий) Схоларий, Патр. Константинопольский. Книга о едином в Троице Боге нашем и Творце всего существующего // Там же. 1873. № 5. Отд. 1. С. 112—136;
 Феофан Керамевс, архиеп. Таорминский. 3 беседы на воскресные евангелия // Там же. 1884. Т. 2. № 5. С. 3-23; № 6. С. 161—181; № 7. С. 459—473;
 Феофан Керамевс, Беседы на 11 воскресных евангелий. М., 1886.

Литература 
 
 
 Родосский А. Памяти преосвященного Арсения // Христианское чтение. — 1903, июнь.

Примечания

Ссылки 
 Арсений (Иващенко) на сайте «Русское православие».

 

Христианские писатели
Епископы Русской православной церкви
Выпускники Херсонской духовной семинарии
Выпускники Киевской духовной академии
Настоятели Заиконоспасского монастыря
Исследователи истории Русской церкви
Исследователи истории Константинопольской православной церкви
Преподаватели Волынской духовной семинарии
Преподаватели Воронежской духовной семинарии
Ректоры Витебской духовной семинарии